Hertogdom Estland (1220-1346), een Deense bezitting van  1220 tot 1346
Hertogdom Estland (1561-1721), een Zweedse bezitting van 1561 tot 1721